Deerfield est le nom de plusieurs localités aux États-Unis :
 Deerfield (Illinois), un village de l'Illinois
 Deerfield (Kansas)
 Deerfield (Massachusetts)
 Deerfield (Michigan)
 Deerfield (Missouri)
 Deerfield (New Hampshire)
 Deerfield (New York)
 Deerfield (Ohio)
 Deerfield (Wisconsin)
 Deerfield Beach, une ville du comté de Broward en Floride.

 Deerfield, un cours d'eau américain, affluent du fleuve Connecticut.

Homonymie de localités aux États-Unis